Il singolare del torneo di tennis Boca West International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Jürgen Fassbender 6-4, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Boca West International 1975